

Geografia
 Dunai – centro abitato del Nepal occidentale
 Dunai – località urbana della Russia, nel comune di Fokino

Persone
 Antal Dunai – ex allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 János Dunai – ex calciatore ungherese
 Lajos Dunai – calciatore ungherese